Кубок Хорватії з футболу 2017–2018 — 27-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул здобуло Динамо (Загреб).

Календар

Попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 серпня 2017

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 жовтня 2017

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 листопада 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 листопада 2017

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 листопада 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 листопада 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 грудня 2017

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 березня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Хорватії на soccerway 

2017–2018
Хорватія
Хорватія
2017 у хорватському спорті
2018 у хорватському спорті